Les Geoplanidae sont une famille de vers plats terrestres, de l'ordre des Tricladida.

Les Plathelminthes terrestres sont des animaux de corps allongé, plat, d'aspect lisse (ni pattes ni anneaux) et légèrement gluant. Ils n'ont ni yeux ni bouche visibles et se déplacent lentement.

Beaucoup de vers plats terrestres sécrètent de la tétrodotoxine  pour capturer leur proies. Il est donc déconseillé de les prendre à main nue.

Attitude à suivre 
En cas de découverte d'un ver plat terrestre dans un jardin en France (pays où ils sont envahissants, nuisibles et sans prédateur connu), l'attitude à suivre est la suivante :
 ne pas le toucher à main nue (on pourra le déplacer avec une allumette) ;
 le prendre en photo, avec une lumière suffisante et un repère d'étalonnage (par ex. une pièce de monnaie) pour évaluer sa longueur ; 
 l’écraser (ou le placer dans un petit bocal étanche si on veut l'envoyer) ;
 adresser les photos (sous licence libre), voire le spécimen, à Jean-Lou Justine au Muséum national d'histoire naturelle en précisant bien vos coordonnées et le lieu et circonstances de collecte ; on peut aussi téléverser les photos avec l'application INPN espèces.

Phylogénie

Liste des genres 

Selon , complété par  :
 sous-famille Bipaliinae
 Bipalium Stimpson, 1857, dont l'espèce invasive Bipalium kewense
 Diversibipalium Kawakatsu, Ogren, Froehlich & Sasaki, 2002, dont l'espèce Diversibipalium multilineatum
 Humbertium Ogren & Sluys, 2001
 Novibipalium Kawakatsu, Ogren & Froehlich, 1998
 sous-famille Geoplaninae Stimpson, 1857
Amaga Ogren & Kawakatsu, 1990
Cephaloflexa Carbayo & Leal-Zanchet, 2003
Choeradoplana Graff, 1896
Cratera Carbayo, Alvarez-Presas, Olivares, Marques, Froehlich & Riutort, 2012
Enterosyringa Ogren & Kawakatsu, 1990
Geobia Diesing, 1862
Geoplana Schultze & Müller, 1857
Gigantea Ogren & Kawakatsu, 1990
Gusana Froehlich, 1978
Imbira Carbayo, Alvarez-Presas, Olivares, Marques, Froehlich & Riutort, 2012
Issoca Froehlich, 1954
Liana Froehlich, 1978
Luteostriata Carbayo, 2010
Matuxia Carbayo, Alvarez-Presas, Olivares, Marques, Froehlich & Riutort, 2012
Notogynaphallia Ogren & Kawakatsu, 1990
Obama Carbayo, Alvarez-Presas, Olivares, Marques, Froehlich & Riutort, 2012
Paraba Carbayo, Alvarez-Presas, Olivares, Marques, Froehlich & Riutort, 2012
Pasipha Ogren & Kawakatsu, 1990
Polycladus Blanchard, 1845
Pseudogeoplana Ogren & Kawakatsu, 1990
Supramontana Carbayo & Leal-Zanchet, 2003
Xerapoa Froehlich, 1955
 sous-famille Microplaninae Pantin, 1953
 Amblyplana Graff, 1896
 Diporodemus Hyman, 1938
 Geobenazzia Minelli, 1974
 Incapora Du Bois-Reymond Marcus, 1953
 Microplana Vejdovsky, 1890
 Othelosoma Gray, 1869
 Pseudartiocotylus Ikeda, 1911
 Statomicroplana Kawakatsu, Froehlich, Jones, Ogren & Sasaki, 2003
 sous-famille Rhynchodeminae Graff, 1896
 tribu Anzoplanini Winsor 2006
 Anzoplana Winsor, 2006
 Marionfyfea Winsor, 2011 dont l'espèce invasive en Europe Marionfyfea adventor
 tribu Argaplanini Winsor 2011
 Argaplana Winsor, 2011
 tribu Caenoplanini Ogren & Kawakatsu, 1991
 Arthurdendyus Jones, 1999, dont l'espèce invasive en Europe Arthurdendyus triangulatus
 Artioposthia von Graff, 1896
 Australopacifica Ogren & Kawakatsu, 1991
 Australoplana Winsor, 1991
 Caenoplana Moseley, 1877
 Coleocephalus Fyfe, 1953
 Endeavouria Ogren & Kawakatsu, 1991
 Fletchamia Winsor, 1991
 Kontikia C. G. Froehlich, 1955
 Lenkunya Winsor, 1991
 Newzealandia Ogren & Kawakatsu, 1991
 Pimea Winsor, 1991
 Reomkago Winsor, 1991
 Tasmanoplana Winsor, 1991
 Timyma E. M. Froehlich, 1978
 tribu Eudoxiatopoplanini Winsor 2009
 Eudoxiatopoplana Winsor, 2009
 tribu Pelmatoplanini Ogren & Kawakatsu, 1991
 Beauchampius Ogren & Kawakatsu, 1991
 Pelmatoplana Graff, 1896
 tribu Rhynchodemini Heinzel, 1929
 Anisorhynchodemus Kawakatsu, Froehlich, Jones, Ogren & Sasaki, 2003
 Cotyloplana Spencer, 1892
 Digonopyla Fischer, 1926
 Dolichoplana Moseley, 1877
 Platydemus Graff, 1896
 Rhynchodemus Leidy, 1851

Références taxinomiques

Liens externes 
 Page d'appel à témoins de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel sur des Geoplanidae invasifs en France.

Bibliographie 
Stimpson, 1857 : Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, quae in Expeditione ad Oceanum Pacificum Septentrionalem a Republica Federata missa, Johanne Rodgers Duce, observavit et descripsit. Pars I, Turbellaria Dendrocoela. Proceedings of Ihe Academy of natural sciences of Philadelphia 9 .
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Notes et références 

Tricladida